Höninghaus oder Hoeninghaus ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Höninghaus (1811–1882), deutscher Architektur- und Landschaftsmaler